Штадлау:
 Штадлау — місцевість у Відні
 Штадлау — станція метро у Відні
 Відень-Штадлау — залізнична станція у Відні